Wittler ist der Familienname folgender Personen:

 Arrigo Wittler (1918–2004), deutscher Maler
 Ben-Zion Wittler (1907–1961), österreichisch-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Komponist
 Helmut Hermann Wittler (1913–1987), von 1957 bis 1987 Bischof von Osnabrück
 Tine Wittler (* 1973), deutsche Buchautorin und Fernsehmoderatorin

Wittler steht für

 Wittler (Bäcker), eine ehemalige Berliner Großbäckerei
Siehe auch:
 Wittlerbaum